

Cinema 
 Yol  – film turco che ha vinto la Palma d'oro come miglior film nel 1982

Codici 
 YOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yola (Nigeria)
 yol – codice ISO 639-3 della lingua yola

Geografia 
 Yol  – città del Himachal Pradesh (India)